La Roller Hockey Asia Cup è la massima competizione asiatica di hockey su pista per squadre nazionali maschili, ed era organizzata dalla World Skate Asia.

E' stata istituita nel 1987 anno in cui vide la sua prima edizione con  come vincitrice.

Storia

Albo d'oro

Riepilogo vittorie per nazionale

Medagliere

Collegamenti esterni